Pipe steht für:

 Pipe (Informatik), ein Datenstrom zwischen zwei Prozessen
 Pipe, Programmierjargon für einen senkrechten Strich zur Erzeugung eines Datenstroms
 Pipe (Band), US-amerikanische Indie-Rockband, siehe Merge Records#Musiker
 Pipe, Marke des ehemaligen belgischen Automobilherstellers Usines Pipe
 Pipe, alte englische Volumeneinheit für Weinfässer, siehe Butt (Einheit)
 Pipe, Jonglier-Mittel aus gebogenem Drainagerohr, siehe Pipejuggling

Pipe ist der Name folgender Person:
 Justin Pipe (* 1971), englischer Dartspieler

PIPE steht als Abkürzung für:
 Private Investment in Public Equity, eine Form der Eigenkapitalfinanzierung, siehe PIPE-Transaktionen

Siehe auch:
 Pipe-Museum-Amsterdam
 Pipe Peak
 Pipes

Abkürzung